Анди Родик защитава титлата си, но губи в първия кръг от Ксавие Малис. Юрген Мелцер печели след като побеждава Милош Раонич във финала.

Поставени тенисисти

Схема

Финали

Горна половина

Долна половина

Източници 
 Квалификации
 Схема на турнира

ATP Световен Тур 2012
Мемфис Оупън